Die Divizia Națională 2000/01 war die zehnte Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 22. Juli 2000 und endete am 12. Juni 2001. Vom 5. November 2000 bis 9. März 2001 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum ersten Mal Sheriff Tiraspol.

Modus 
Die 8 Mannschaften traten an insgesamt 28 Spieltagen jeweils vier Mal gegeneinander an. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation gegen den Abstieg.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Am 18. Juni 2000 sollte das Relegationsspiel zwischen Haiducul Sporting Hîncești, dem Siebten der Divizia Națională und Petrocub-Condor Sărata-Galbenă, dem Dritten der Divizia A stattfinden. Haiducul Sporting trat nicht an und Petrocub-Condor übernahm daraufhin den Ligaplatz und änderte seinen Namen in FC Hîncești.

Weblinks 
 Moldova 2000/01 auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

200001
Fußballsaison 2000/01